Та́рский полумарафон (Открытое первенство Тарского района по полумарафону, посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промышленности) — ежегодное соревнование по бегу в городе Тара. Проводится с 2004 года.

Старт и финиш всех забегов производится на стадионе «ОЛИМП».

Организаторы и спонсоры 
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области, Администрация Тарского муниципального района. Постоянные спонсоры: «Сибнефть», «Семиреченская база снабжения», «Енисей сервис». Информационные партнёры — «ГТРК „Омск“», «Спортивная газета», газета «Тарское прииртышье».

Виды соревнований 
 Забег на дистанцию 600 м для детей дошкольного возраста.
 Забег на дистанцию 2014 м (массовый забег) — допускаются все желающие.
 Забег на дистанцию 21 км 100 м (полумарафон) — от 15 лет и старше.
 Экиден на дистанцию 21 км 100 м (эстафета) — от 15 лет и старше. Состав команды 6 человек (4 мужчины + 2 женщины).

История 
Первый Тарский полумарафон прошёл в день 410-летия города — 31 июля 2004 года. В Тару прибыли любители бега из Омска и районов области. На старт первого первенства вышло 138 участников. Со временем, количество участников увеличивалось, уже в 2007 году на старт вышло 2249 человек, а в 2011 году — 3139 участников. Организация этого спортивного праздника способствовала популяризации спорта и здорового образа жизни. Сразу же после проведения первого Тарского полумарафона в городе организовался клуб любителей бега «Пульс» под руководством тренера Александра Уткина.

Статистика 
2004
 Денис Рычков (Азово) —  (дистанция короче стандартной)
 Нина Поднебеснова (Омск) — 1 час 9 мин. 10 сек. (дистанция короче стандартной)
 Экиден — «Сибирский нефтяник» — 53 мин. 39 сек.
2005
 Александр Писарев (Омск) — 1 час 2 мин. 42 сек.
 Юлия Ананьева (Омск) — 1 час 17 мин. 00 сек.
 Экиден — «Енисей» — 1 час 01 мин. 41 сек.
2006
 Сергей Приворотник (Омск) — 1 час 12 мин. 48 сек.
 Олеся Сырьева (Омск) — 1 час 17 мин. 25 сек.
 Экиден — «Шпильхаус» — 1 час 11 мин. 39 сек.
2007
 Борис Пехов (Муромцево) — 1 час 10 мин. 31 сек.
 Татьяна Новосельцева (Омск) — 1 час 25 мин. 55 сек.
 Экиден — «ОША» — 1 час 12 мин. 04 сек.
2008
 Борис Пехов (Муромцево) — 1 час 11 мин. 02 сек.
 Юлия Ананьева (Омск) — 1 час 25 мин. 55 сек.
 Экиден — «Шпильхаус» — 1 час 09 мин. 31 сек.
2009
 Сергей Приворотник (Саргатское) — 1 час 12 мин. 09 сек.
 Татьяна Дудкина (Тара) — 1 час 28 мин. 41 сек.
 Экиден — «Динамо» — 1 час 12 мин. 11 сек.
2010
 Денис Рычков (Сосновка) — 1 час 11 мин. 14 сек.
 Светлана Подосенова (Марьяновка) — 1 час 20 мин.17 сек.
 Экиден — «Авангард» — 1 час 12 мин. 26 сек.
2011
 Сергей Приворотник (Саргатское) — 1 час 12 мин. 00 сек.
 Марина Ковалёва (Омск) — 1 час 25 мин. 20 сек.
 Экиден — «Ритм» — 1 час 15 мин. 05 сек.
2012
 Денис Рычков (Омск) — 1 час 11 мин. 53 сек.
 Лариса Бабайлова (Омск) — 1 час 31 мин. 04 сек.
 Экиден — «Сибирский нефтяник» — 1 час 14 мин. 32 сек.
2013
 Сергей Приворотник (Саргатское) — 1 час 11 мин. 51 сек.
 Юлия Рычкова (Азово) — 1 час 31 мин. 55 сек.
2014
 Бархат Базарбаев (Омск) — 1 час 14 мин. 11 сек.
 Марина Ковалёва (Омск) — 1 час 26 мин. 07 сек.

2016 
 На церемонии открытии спортивного мероприятия среди прочих ежегодных гостей присутствовал известный Омский политик Андрей Голушко и телеведущий, народный артист России Леонид Якубович.

Ссылки 
 Тарский полумарафон на сайте probeg.org
 За неделю до SIM пройдет Тарский полумарафон
 Марина Ковалёва и Бархат Базарбаев — лучшие легкоатлеты Тарского полумарафона
 Полумарафон нам нужен — «Тарское прииртышье»

Спорт в Омской области
Соревнования по лёгкой атлетике в России
Пробеги
Тара (город)
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года